Isa-Beg Isaković – condottiero ottomano
 Mile Isaković – ex pallamanista serbo
 Sara Isaković – nuotatrice slovena